Елена Софія Річчі — італійська акторка кіно і театру, телеведуча.
 Крістіна Річчі — американська акторка.
 Майк Річчі — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника за збірну команду Канади.
 Маттео Річчі — італійський місіонер-єзуїт, математик, картограф і перекладач, який провів останні 30 років свого життя у Китаї, поклавши початок єзуїтській місії у Пекіні.
 Ніна Річчі — французький модельєр-дизайнер італійського походження.
 Самуеле Річчі (2001) — італійський футболіст, опорний півзахисник.
 Сандро Річчі — бразильський футбольний арбітр.
 Себастьяно Річчі — італійський художник доби бароко.
 Секондо Річчі (1913—1984) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Федеріко Річчі (1809—1877) — італійський композитор

 Розклад Річчі — розклад тензора кривини Рімана на незвідні щодо ортогональної групи тензорні частини.

Італійські прізвища